Статья содержит список видов парнокопытных млекопитающих, внесённых МСОП в красный список угрожаемых видов.

См. также 
 Список китообразных по численности
 Список приматов по численности
 Список хищных по численности

Примечания 

Списки МСОП угрожаемых видов млекопитающих